Влади́мир Орло́вский:
 Орловский, Владимир (настоящая фамилия Грушвицкий; 1889—1942) — советский писатель-фантаст и химик, профессор.
 Орловский, Владимир Александрович (в монашестве Дамаскин; род. 1949) — советский и российский церковный историк, агиограф.
 Орловский, Владимир Донатович (1842—1914) — русский художник.
 Орловский, Владимир Константинович (1859 — после 1930) — русский инженер, действительный статский советник. Орловский, Владимир Николаевич (род. 1969) — белорусский государственный деятель.